НБА в сезоне 2001/2002 — стал 56-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации.

Плей-офф

Финал 
 Лейкерс — Нью-Джерси 4:0

1/2 финала 
 Лейкерс — Сакраменто 4:3
 Бостон — Нью-Джерси 2:4

1/4 финала 
 Даллас — Сакраменто 1:4
 Нью-Джерси — Шарлотт 4:1
 Бостон — Детройт 4:1
 Лейкерс — Сан-Антонио 4:1

1/8 финала 
 Индиана — Нью-Джерси 2:3
 Сакраменто — Юта 3:1
 Сан-Антонио — Сиэтл 3:2
 Орландо — Шарлотт 1:3
 Бостон — Филадельфия 3:2
 Даллас — Миннесота 3:0
 Лейкерс — Портленд 3:0
 Детройт — Торонто 3:2

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 2001-02 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2001/2002